В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1201 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1201 году

Март 
 21 марта — Абсалон — датский государственный, церковный и военный деятель, епископ Роскилле (1158—1191), епископ Лунда (1177—1201), основатель Копенгагена 
 22 марта — Ярослав — опольский князь (с 1173), епископ Вроцлава (с 1198)
 Сикиси-найсинно — японская поэтесса

Май 
 24 мая — Тибо II — граф Шампани, граф Труа и граф Бри с 1198, сын Генриха I, графа Шампани и Марии, принцессы Французской

Июнь 
 20 июня — Имадуддин аль-Исфахани — персидский историк

Июль 
 20 июля — Агнесса Меранская — королева-консорт Франции (1196—1200)
 25 июля — Грифид ап Рис II — король Дехейбарта (1197—1201)
 31 июля 
  — архиепископ Равенны (1191—1201)
 Иоанн Комнин Толстый — византийский аристократ, поднявший 31 июля 1201 года восстание в Константинополе против императора Алексея III Ангела. Убит

Сентябрь 
 5 сентября — Констанция — герцогиня Бретонская (1171—1194), графиня Ричмонд (1171—1201). Дочь герцога Конана IV Бретонского и Маргариты Хантингдонской, сестры короля Шотландии Малькольма IV
 24 сентября —  — епископ Се (1188—1201)

Октябрь 
 6 октября — Ян V Бавор — епископ Оломоуца (1199—1201)

Декабрь 

 8 декабря — Болеслав I Долговязый — князь Силезии 1163—1172, князь Силезии в Вроцлаве с 1173, старший сын польского князя Владислава II Изгнанника и Агнес фон Бабенберг, участник второго крестового похода

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи — арабский историк, специалист в области фикха, хадисов
 Боэмунд III — князь Антиохии (1160—1201)
 Вальтер Шатильонский — французский поэт и богослов, один из крупнейших представителей поэзии вагантов.
 Владимир Святославич — князь Новгородский (1180—1181), Вщижский (1181—1201 год). Третий сын Святослава Всеволодовича Черниговского и Киевского и Марии, дочери Василька Полоцкого
  — епископ Эврё (1193—1201)
 Игорь Святославич — князь Новгород-Северский (1180—1198), князь Черниговский (1198—1201), главный герой «Слова о полку Игореве»
 Маргарита Хантингдонская — герцогиня Бретани (1160—1166) и графиня Херефорда (1171—1201)
 Маска, Пандольфо — кардинал-священник Санти-Апостоли (1182—1201)
 Роджер Ховеденский — средневековый английский историк, автор книг «Деяния Генриха II и деяния короля Ричарда» (Gesta Henrici II et Gesta Regis Ricardi) и «Хроника» (Chronica), важных источников по истории Англии XII века
  — французский философ, представитель ранней схоластики
 Фульк Нейский — французский проповедник, агитировавший за четвёртый крестовый поход .

См. также 
 Список умерших в 1200 году
 Список умерших в 1202 году

1201